Piazza del Popolo (česky Náměstí lidu, Lidové náměstí) je v italštině označení pro více veřejných prostranství.

Itálie 
 Piazza del Popolo (Cesena)
 Piazza del Popolo (Řím)

Externí odkazy